Doc může označovat:

 docent – zkratka pro akademický titul
 DOC (formát) – přípona souboru nebo formát souboru programu Microsoft Word
 Doc (seriál) – americký televizní seriál (2001–2004)
 doc – zkratka pro anglické slovo doctor
 DOC – zkratka označení klasifikace kvalitních italských vín se zárukou původu (Denominazione di Origine Controllata)
 DOC – zkratka označení katalyzátoru spalin vznětového motoru (Diesel Oxidation Catalyst) pro přeměnu CO a uhlovodíků na oxid uhličitý a vodu

Osoby 
 The D.O.C. (* 1968) – americký raper
 Doc Holliday (1851–1887) – americký dentista, hazardní hráč a pistolník z Divokého západu

Organizace 
 D.O.C., Department of Correction – vládní agentury zřizované státy USA pro dohled nad vězni
DOC (z angl. Department of Conservation) – ministerstvo památkové péče na Novém Zélandu

Zkratky